Hrebenne peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Hrebenne, un village dans le powiat de Hrubieszów
 Hrebenne, un village dans le powiat de Tomaszów Lubelski